Jewgeni Frolow ist der Name folgender Personen:

* Jewgeni Konstantinowitsch Frolow (* 1988), russischer Fußballspieler
 Jewgeni Wassiljewitsch Frolow (* 1941), sowjetischer Boxer